Toponímia:
 Meridian (Colorado)
 Meridian (Comtat de Stephens), concentració de població designada pel cens a l'estat d'Oklahoma, als Estats Units
 Meridian (comtat de Logan), població d'Oklahoma, Estats Units d'Amèrica
 Meridian (Mississipí)
 Meridian (Nova York)
 Meridian (Pennsilvània)
 Meridian (Texas)
 Meridian Hills, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Meridian Station, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 East Hill-Meridian, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington
 Esport:
 Meridian Superlliga, lliga sèrbia de futbol
 UEFA-CAF Meridian Cup, competició de futbol, organitzada conjuntament per la UEFA i la CAF
 Miscel·lània: Meridian Lossless Packing, sistema de codificació d'àudio sense pèrdues que s'utilitza en sistemes d'alta qualitat d'àudio